«Приморская деревня Ча-ча-ча» или «Ча-ча-ча в прибрежном городе» (, ) — южнокорейский телесериал 2021 года, в главных ролях Син Мин А, Ким Сон Хо и Ли Сан И. Премьера с 28 августа 2021 года на канале tvN.

Сюжет 

Сюжет дорамы «Приморский городок Ча Ча Ча» разворачивается вокруг молодого парня по имени Хон Ду Шик, живущего в небольшом городке. Здесь многие его знают за отзывчивость и готовность всем помочь. Парень не имеет постоянного заработка, однако часто берётся за разного рода работёнку. Однажды он знакомится со стоматологом Юн Хе Чжин. Она приехала сюда, чтобы открыть клинику и начать жить спокойно. Они отличаются по темпераменту, но что-то общее между ними все же есть, и это что-то поможет им найти друг в друге то, в чем они так давно нуждались.

В ролях 
 Син Мин А — Юн Хе Чжин
 Ким Сон Хо — Хонг Ду Шик
 Ли Сан И — Джи Сон Хён

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт tvN
 Netflix
 HANCINEMA
 IMDb

Телесериалы Республики Корея 2021 года
Драматические телесериалы Республики Корея
Программы телеканала tvN
Телесериалы на корейском языке